Come with Us — четвёртый студийный альбом группы The Chemical Brothers, выпущенный 28 января 2002 года.

Список композиций

Чарты

Примечания 

Альбомы The Chemical Brothers
Альбомы Astralwerks